Galambos Imre (1930) főkönyvelő, árszakértő
 Galambos Imre (1967) sinológus, tangutológus